Населені пункти в Чехії:

 Костелець (Тахов)
 Костелець (Їглава)
 Костелець (Їчин)
 Костелець (Годонін)